Па́сека — специально оборудованное место, где содержатся медоносные пчёлы. Кроме того, может означать:

Фамилия 
 Пасека, Анатолий Михайлович (1954—2001) — российский и советский художник.
 Пасека, Мария Валерьевна (род. 1995) — российская гимнастка.
 Пасека, Николай Сергеевич (род. 1946) — украинский политик.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Пасека — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Пасека — деревня в Речицком районе Гомельской области
 Пасека — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Пасека — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Пасека — агрогородок в Стародорожском районе Минской области
 Пасека — посёлок в Воротынском сельсовете Бобруйского района Могилёвской области.
 Пасека — деревня в Гороховском сельсовете Бобруйского района Могилёвской области.
 Пасека — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.
 Пасека — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Пасека — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Пасека — упразднённая деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Пасека — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Пасека — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Пасека — посёлок в городе Добрянка Пермского края.
 Пасека — деревня в Колпашевском районе Томской области
 Пасека — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Украина 
 Пасека — село в Свалявском районе Закарпатской области.
 Пасека — село в Кролевецком районе Сумской области.
 Пасека — село в Изюмском районе Харьковской области.

Польша 
  () — остров.

Фильм 
 «Пасека» — фильм группы НОМ 2002 года.